El nombre de Ermita de Santa María (o cualquier otra advocación mariana) es el nombre de varios edificios cristianos:

 En España
 la Ermita de Santa María, ermita en la ciudad de Quintanilla de las Viñas, provincia de Burgos;
 la Ermita de Santa María de La Piscina, ermita en la localidad de Peciña, La Rioja;
 la Ermita de Santa María de la Huerta, ermita en la localidad de Fréscano, provincia de Zaragoza;
 la Ermita de Santa María de la Vega, ermita en la localidad de Toro, provincia de Zamora;
 la Ermita de Santa María del Camino, ermita en la localidad de La Garriga, provincia de Barcelona;
 la Ermita de Santa María la Antigua, ermita en Madrid;
 la Ermita de Santa María de Chalamera, ermita en la localidad de Chalamera, provincia de Huesca.